As Eliminatórias para a Copa da Ásia de 2007 aconteceram entre fevereiro e novembro de 2006, com uma eliminatória prévia disputada em dezembro de 2005.

Pela primeira vez na história da competição o vigente campeão, Japão não teve um lugar assegurado e participou no torneio classificatório. Também pela primeira vez houve quatro equipes classificadas automaticamente como locais, Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnam. No total, e incluindo a estas quatro equipes, 29 seleções participaram na classificação.

Equipes que não participaram 
Um total de 16 equipes afiliadas à AFC renunciaram à participação da classificação.
su
  Afeganistão
  Myanmar
  Brunei
  Butão
  Camboja
  Filipinas
  Guam
  Quirquistão
  Laos
  Macau
  Maldivas
  Mongólia
  Nepal
  Tajiquistão
  Timor-Leste
  Turcomenistão
Outra equipe que não participou, foi a Coreia do Norte que foi excluída pela AFC.

Eliminatória prévia 
Em dezembro de 2005, Bangladesh e Paquistão disputaram uma eliminatória prévia em formato de ida e volta, para decidir que equipe disputaria finalmente a classificação. A eliminatória  devia haver disputado inicialmente em novembro de 2005, mas um terremoto ocorrido no Paquistão obrigou a adiá-la. O primeiro jogo ocorreu em Bangladesh, no dia 22 de dezembro de 2005, no Estádio Nacional Bangabandhu, onde terminou num empate em 0-0. O jogo de volta ocorreu no Paquistão, no dia 26 de dezembro de 2005, no Estádio Nacional, o jogo terminou 0-1 para Bangladesh com um gol de Firaj Mahmud Hossain (84'), classificando o Bangladesh para a próxima fase.

Classificação 
As 26 seleções se repartiram mediante sorteio em seis grupos de quatro integrantes. Depois de um sistema de liga a ida e volta, os dois primeiros classificados de cada grupo conseguiriam as 12 praças finais para a Copa Asiática.
O Sri Lanka se retirou antes de efetuar o torneio, porque foi substituído pelo Paquistão.

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Equipes classificadas 
  Arábia Saudita
  Austrália
  Bahrein
  China
  Coreia do Sul
  Emirados Árabes
  Indonésia
  Irã
  Iraque
  Japão
  Malásia
  Omã
  Qatar
  Tailândia
  Uzbequistão
  Vietnã

Ligações externas 
 Site oficial da Copa Asiática (em inglês e árabe)

Copa da Ásia